Ringleb ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Ringleb (* 1983), eigentlicher Name von Pappenheimer (DJ)

 Ortwin Ringleb (* 1949), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Volkskammer
 Otto Ringleb (1875–1946), deutscher Urologe, Hochschullehrer und SS-Führer